Кызыл-Яр / Кызыл Яр — топоним :

Россия

Водные объекты
 Кызыл-Яр — озеро в Крыму.
 Кызыл-Яр — река в Башкортостане.

Населённые пункты 
 Кызыл-Яр — в Башкортостане, в Буздякском районе, деревня.
 Кызыл Яр — в Башкортостане, в Гафурийском районе, деревня.
 Кызыл-Яр — в Башкортостане, в Ермекеевском районе, село.
 Кызыл-Яр — в Башкортостане, в Стерлибашевском районе, деревня.
 Кызыл-Яр — в Башкортостане, в Татышлинском районе, деревня.
 Кызыл-Яр — в Башкортостане, в Янаульском районе, деревня.
 Кызыл Яр — в Оренбургской области, деревня.
 Кызыл-Яр — в Татарстане, в Бавлинском районе, деревня.
 Кызыл Яр — в Татарстане, в Верхнеуслонском районе, деревня.

Другое
 Кызыл-Яр — пещера в Башкортостане.

Украина 
 Кызыл-Яр — бывшее (до 1816) название города Мелитополь в Запорожской области Украины.

См. также 
 Кызылъяр
 Кзыл Яр
 Кизляр
 Козыльяры